Paramolgula är ett släkte av sjöpungar. Paramolgula ingår i familjen kulsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulsjöpungar
Paramolgula